Butter – nazwisko
 Butter – singel grupy BTS